Tuso puede referirse a:

 Tuso, un sinónimo coloquial de perro.
 El Conde Tuso, un personaje de la novela "Olvidado rey Gudú", de Ana María Matute.

Véase también 
 tusa